Ségou kan syfta på följande platser:

Benin 

 Sékou, ort i Benin,

Mali 

 Ségou, ort och kommun i Mali, 
 Ségou (krets)
 Ségou (region)